Committed puede referirse a:
 Committed, película estadounidense de 2000, protagonizada por Heather Graham. Su traducción es "Nena, olvídame".
 Committed, es una película de televisión de 2011, protagonizada por Andrea Roth.